Die Abkürzung R31 oder R-31 steht für 

 ein Luftschiff, siehe R31 (Luftschiff)
 den Flugzeugträger HMS Warrior (R31)
 eine Mittelstreckenrakete, siehe SS-N-17 Snipe
 einen Formel-1-Rennwagen, siehe Renault R31
 die als Kältemittel eingesetzte chemische Verbindung Chlorfluormethan

R31